Maurice FitzGerald (1877-1922) – brytyjsko-irlandzki arystokrata 6. książę Leinster
 Maurice FitzGerald (ur. 1948) – brytyjski arystokrata 9. książę Leinster

Zobacz też